Аракся́н — армяеская фамилия, известные носители:
 Араксян, Ашхен Ованесовна (1875—1944) — армянская советская актриса. Заслуженный артист Армянской ССР. 
 Араксян, Погос (1862—1918) — армянский театральный актёр и режиссёр.